El nombre Pedro Galán puede referirse a:
 Pedro Galán Calvete, político gallego (1917-1936);
 Pedro Galán Regalado, zoólogo gallego (n. 1955).